Гражѝна Бацѐвич () е полска цигуларка и композитор.

Биография 
Гражина Бацевич е родена на 5 февруари 1909 година в Лодз, в полско-литовско семейство. Баща ѝ, литовеца Винкас Бацевичус (Винценти Бацевич), ѝ дава първите уроци по цигулка и пиано. През 1932 година завършва Варшавската консерватория в класа по цигулка и композиция. Със стипендията на Игнаци Падеревски в периода 1932 – 1933 година учи в Париж при Надя Буланже. Взима частни уроци по цигулка, по-късно учи при Карл Флеш. Когато се връща обратно в Полша, се включва в Националния симфоничен оркестър на Полското радио (първа цигулка). В годините на Втората световна война живее във Варшава, където дава нелегално концерти. След войната преподава в Лодзката държавна консерватория. От 1954, след като претърпява автомобилна катастрофа, композирането се превръща в нейно единствен занимание.

Гражина Бацевич умира на 17 януари 1969 година във Варшава.

Композиции

Творби за солово изпълнение 
 Sonata (for solo violin) (1929) – early work, no number
 Four Preludes for piano (1924)
 Children's Suite for piano (1933)
 Sonata for violin (1941) – premiered at an underground concert in Warsaw
 Polish Capriccio for solo violin (1949)
 Piano Sonata No. 1 (1949) (unpublished)
 Capriccio No. 2 for solo violin (1952)
 Two Etudes in Double Notes for piano (1955)
 Sonata No. 2 (for solo violin) (1958)
 Esquisse for organ (1966)
 Piano Sonata No. 2 (premiered 1953)
 Rondino for piano (1953)
 Sonatina for piano (1955)
 10 Concert Etudes for Piano (1956)
 Mały tryptyk [Little Triptych] for piano (1965)
 Rybki [Fish] for piano (1967)
 4 Capriccios for violin (also trans. for viola) (1968)

Камерна музика 
 Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn (1932)
 Variations on a Lithuanian Folksong for violin and piano (1934)
 Trio for oboe, violin and cello (1935)
 Sonata for oboe and piano (1937)
 String Quartet No. 1 (1938)
 String Quartet No. 2 (1942)
 Suite for two violins (1943)
 Sonata da camera, violin and piano (1945)
 Andante sostenuto (4th mov't of Sonata da camera for cello (or violin) and organ)(1946)
 Trio for oboe, clarinet and bassoon (1948)
 Sonata No. 2 for violin and piano (1946)
 Capriccio for Violin and Piano (1946)
 Sonata No. 3 for violin and piano (1947)
 Polish Dance for violin and piano (1948)
 Polish Capriccio for clarinet and piano (1949, trans. 1954)
 Melody and Capriccio for violin and piano (1949)
 Sonata No. 4 for violin and piano (1949)
 Quartet for 4 violins (1949)
 Oberek No. 1 for violin and piano (1949)
 String Quartet No. 3 (1947)
 String Quartet No. 4 (1951)
 Oberek No. 2 for violin and piano (1951)
 Mazovian Dance for violin and piano (1951)
 Sonata No. 5 for violin and piano (1951)
 Piano Quintet No. 1 (1952)
 Lullaby for violin and piano (1952)
 Slavonic Dance for violin and piano (1952)
 Humoresque for violin and piano (1953)
 String Quartet No. 5 (1955)
 Sonatina for oboe and piano (1955)
 Partita for violin and piano (1955)
 String Quartet No. 6 (1960)
 Quartet for 4 cellos (1964)
 Incrustations for horn and chamber ensemble (1965)
 Piano Quintet No. 2 (1965)
 Trio for oboe, harp and percussion (1965)
 String Quartet No. 7 (1965)

Произведения за оркестър 
 Overture (1943)
 Symphony No. 1 (1945)
 Concerto for String Orchestra (1948)
 Polish Capriccio for violin and orchestra (1949)
 Symphony No. 2 (1951)
 Symphony No. 3 (1952)
 Symphony No. 4 (1953)
 Partita for orchestra (1955)
 Variations for orchestra (1957)
 Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję (Music for Strings, Trumpets, and Percussion) (1958) – Third Prize, Tribune Internationale (UNESCO), Paris 1960
 Pensieri notturni, chamber orchestra (1961)
 Concerto for Symphony Orchestra (1962)
 Musica sinfonica in tre movimenti (1965)
 Divertimento, string orchestra (1965)
 Contradizione for chamber orchestra (1966)
 In una parte (1967)

Концерти 
 Violin
 Concerto No. 1 for Violin and Orchestra (1937)
 Concerto No. 2 for Violin and Orchestra (1945)
 Concerto No. 3 for Violin and Orchestra (1948)
 Concerto No. 4 for Violin and Orchestra (1951)
 Concerto No. 5 for Violin and Orchestra (1954)
 Concerto No. 6 for Violin and Orchestra (1957)
 Concerto No. 7 for Violin and Orchestra (1965
 Viola
 Concerto for Viola and Orchestra (1968)
 Cello
 Concerto No. 1 for Cello and Orchestra (1951)
 Concerto No. 2 for Cello and Orchestra (1963)
 Piano
 Concerto for Piano and Orchestra (1949)
 Concerto for Two Pianos and Orchestra (1966)

Музика за пеене и пиано 
 Róże [Roses] (1934)
 Mów do mnie, o miły [Speak to Me, My Dear] (1936)
 Three Arabic Songs, for soprano and piano (1938)
 Oto jest noc [Here is the Night] (1947)
 Smuga cienia [A Streak of Shadow] (1948)
 Rozstanie [Leave-taking] (1949)
 Nad wodą wielką i czystą [Over the Big and Clear Waters] (1955)
 Dzwon i dzwonki [Large Bell and Small Bells] (1955)
 Boli mnie głowa [I Have a Headache] (1955)
 Sroczka [Little Magpie] (1956)

Музика за пеене и оркестър 
 Three Arabic Songs, for tenor and orchestra (1938)
 Olympic Cantata (1948) for choir and orchestra
 Acropolis, a cantata for choir and orchestra (1964)

За хорово изпълнение 
 Zaloty(1968)

За сцена 
 Z chłopa król (Peasant King), a ballet (1953) to the libretto of Artur Maria Swinarski
 Przygoda Króla Artura (The Adventure of King Arthur), a radio opera (1959) – Polish Radio and Television Committee Award, Warsaw, 1960
 Esik in Ostend, a ballet (1964)
 Pożądanie [Desire], orchestra, tape – ballet (1969, unfinished; completed by Bogusław Madey)

Признание 
Орден Възраждането на Полша (1953, 1955) и други награди.

Бележки 

Композитори на 20 век
Полски композитори
Полски цигуларки
Полски музикални педагози
Възпитаници на Екол нормал дьо мюзик
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Знаме на труда“
Родени в Лодз
Починали във Варшава
Погребани на Военното гробище в Повонзки